Desa Gilang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gilang (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 112,67), Jawa Timur, 
 Desa Gilang (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 112,03), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar